Muma kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Hammond Muma
 M.H. Muma

Robotskapade auktorsförkortningar